Warrap (staat), een staat in Zuid-Soedan
 Warrap (stad), de hoofdstad van die staat